Als Bucket-Algorithmus (Eimer-Algorithmus) bezeichnet man verschiedene Rechenverfahren:

 Den Leaky-Bucket-Algorithmus zum Traffic-Shaping in ATM-Netzwerken
 Den Token-Bucket-Algorithmus ein weiterer Algorithmus zum Traffic-Shaping
 Den Bucket-Algorithmus zur Zusammenstellung von Sichten bei der virtuellen Informationsintegration